Kierston Wareing – attrice britannica
 Garrett Wareing – attore statunitense
 Marcus Wareing – cuoco e personaggio televisivo inglese